Sanhueza oder San Hueza ist der Familienname folgender Personen:
 Arturo Sanhueza (* 1978), chilenischer Fußballspieler
 Carlos San Hueza (* ?), chilenischer Tennisspieler
 Fernando Sanhueza Herbage (* 1929), chilenischer Architekt und Politiker
 Flora Sanhueza Rebolledo (1911–1974), chilenische Anarchistin
 Juan Carlos Sanhueza (* 1989), chilenischer Fußballspieler
 Miguel Sanhueza (* 1991), chilenischer Fußballspieler
 Nelson Sanhueza (* 1952), chilenischer Fußballspieler und -trainer